Понтис () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Понтис, Маркус (род. 1963) — первый космонавт Бразилии.

Топонимы 
 Куатру-Понтис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Понтис-Жестал — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Понтис-и-Ласерда — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Сан-Жуан-дас-Дуас-Понтис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.